Hünich oder Huenich

ist der Name von
 Friedrich Christian Hünich (1770–1836), deutscher Baumeister
 Fritz Adolf Hünich (1885–1964), deutscher Schriftsteller, Herausgeber, Prokurist des Insel Verlags
 Lars Hünich (* 1971), deutscher Politiker (AfD)

steht für
 C. Hünich, Ansichtskartenverlag zur Zeit des Ersten Weltkrieges mit Sitz in Berlin-Charlottenburg